Суыксай () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Суыксайского сельского округа. Код КАТО — 193277100.

География 
Расположено у подножья гор Джунгарского Алатау. Река Буйен делит село на две части.

Население 
В 1999 году население села составляло 1103 человека (576 мужчин и 527 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1138 человек (601 мужчина и 537 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аксуского района